Osoby noszące nazwisko Bajon
 Anthony Bajon (ur. 1994) – francuski aktor
 Filip Bajon (ur. 1947) – reżyser filmowy
 Kasper Bajon (ur. 1983) – polski pisarz i scenarzysta
 Leszek Bajon - polski muzyk, profesor Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

 Inne
 Bajon – świątynia buddyjska w Angkor Thom
 Bajon – postać fikcyjna z cyklu powieściowego C.S. Lewisa Opowieści z Narnii